Doktor Glas kan syfta på:

 Doktor Glas – en roman av Hjalmar Söderberg från 1905
 Doktor Glas (film) – en filmatisering från 1942 i regi av Rune Carlsten, baserad på romanen
 Dr. Glas (film) – en filmatisering från 1968 i regi av Mai Zetterling, baserad på romanen 
 Galerie Doktor Glas – ett galleri i Stockholm